Artemisia I van Carië
 Artemisia II van Carië

 Artemisia (album), een album van de Nederlandse progressieve metalband Sun Caged
 Artemisia (film), een film uit 1997
 Artemisia, een geslacht van planten uit de composietenfamilie (Alsem)
 Artemisia (schilderij), van de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn
 Artemisia (studievereniging), de studievereniging Sociaal Kunstzinnige Therapie van de Hogeschool Leiden